Арнаутський діалект (Арванітська мова) — один з діалектів албанської мови, на якому традиційно говорять арнаути Греції. У той час як всі лінгвісти одностайно вважають Арнаутську мову діалектом албанської, самі арнаути часто вважають себе греками і термін «албанський» до своєї мови не додають, вважаючи, що це ставить під сумнів їх грецьку ідентичність .

Характеристики 
Арнаутський діалект розділяє багато рис з тоскським діалектом, на якому говорять у південній Албанії. Проте, він підпав під вплив грецької мови в області лексики і фонології. У той же час Арнаутський діалект зберіг деякі консервативні риси, які були втрачені тоскським діалектом. Наприклад, він зберіг в певних складах збігу, які були спрощені в сучасній албанській мові (Арнаутською gljuhё — мова, а в стандартній албанській gjuhё). Останнім часом лінгвісти помітили ознаки прискореного структурного зближення з грецькою мовою і структурного спрощення. Даний факт говорить про «виснаження мови», тобто вимирання мови.

Приклади

Елементи граматики 
Приклади граматики :

Займенники

Парадигми дієслова

Порівняння з іншими формами албанської

Деякі загальні фрази 
Flet fare arbёrisht?  — Ви говорите Арнаутською?
Flas shumё pak.  — Я говорю дуже мало.
Je mirё?  — Чи здоровий ти?
Jam shumё grazi.  — Я здоровий.
Se ben, e mir?  — Як ся маєш? 
Si varene? Shum mir.  — Як справи? Дуже добре, дякую. 
Si ishtё on v?  — Як твій батько? 
Edhe u varene shum mir.  — Він працює добре.
Thuai te faljtura.  — Передавайте йому мої найкращі побажання. 
Gruaja jote si ishtё?  — А як щодо вашої дружини? 
Si thuash tet eli, ro delat, te vemi nestrё presmё drju, mne mar pe telefon.  — Скажи батькові, якщо він завтра піде рубати дрова, нехай покличе мене по телефону.

Писемність 
Для Арнаутського діалекту використовується як латинізований албанський алфавіт, так і алфавіт на основі грецького.

Букви B b або Ƃ b, D d, а також Ȣ ȣ запозичені з латинського алфавіту.

Примітки

Посилання 
 Ethnologue Languages Of The World | Albanian, Arvanitika 
 The Linguistic Construction of Self and Other in the case of an Arvanitika Speech Village in Greece . A Sociolinguistic Study 
 Η Καινή Διαθήκη Δίγλωττος τουτέστι Γραικική και Αλβανιτική (1827) 
 Η Καινή Διαθήκη Δίγλωττος τουτέστι Γραικική και Αλβανιτική  (1858) 

Албанська мова
Мови Греції